Tchoiria es un género extinto de coristodero simoedosáurido, un tipo de reptil acuático similar a un cocodrilo. Los fósiles de este género se han hallado en rocas que datan del Cretácico Inferior de Mongolia. Se han nombrado cuatro especies, aunque dos de ellas podrían ser géneros aparte. La especie tipo es T. namsari, basado en PIN 3386/1, un cráneo parcial y esqueleto descubiertos en estratos del Aptiense de la Formación Hühteeg en Hüren Dukh, en Mongolia central. Las otras dos especies que fueron nombradas en esta localidad, fueron posteriormente reasignadas: T. egloni, ahora Irenosaurus egloni; y T. magnus, ahora Ikechosaurus magnus. Una cuarta especie, T. klauseni, fue nombrada a partir de un cráneo parcial y un esqueleto hallado en rocas de más o menos la misma edad hallados más hacia el oeste en Mongolia.

Taxonomía 
Cladograma basado de un estudio de Efimov y colaboradores de 2000:

Referencias

Enlaces externos 

Choristodera
Fósiles del Cretáceo
Fósiles de Asia